De Cock en de moord op Elvis is een aflevering van de succesvolle politieserie Baantjer. Met 3,1 miljoen kijkers werd deze aflevering de best bekeken Baantjer-aflevering. Met gastrollen van Gerard Cox en Jim Bakkum.

Verhaal 
Tijdens een wedstrijd treden er een heleboel Elvis-imitators op. Een van de kandidaten wordt in zijn kleedkamer met geweld om het leven gebracht. De Cock probeert zich te plaatsten in het fanatisme en zal uiteindelijk de dader vinden. Hierbij krijgt hij hulp van de King.

Gastrollen 
Rick Brak - Jim Bakkum
Henk de Haan - Gerard Cox
Joop Brak - Flip Filz
Fred Schopman - Martijn Fischer
Priscilla Smit - Eva van der Gucht
Johnny Black - Huub van der Lubbe

Zie ook 
 Lijst van afleveringen van Baantjer

Baantjer (televisieserie)